Under ytan kan syfta på

 Under ytan (film) – en svensk dramafilm från 1997
 Under ytan (sång) – en låt skriven av Uno Svenningsson 
 Under ytan (bok) – en andaktsbok av Torgny Wirén
 Under Ytan (band) - ett svenskt metalband